Гейбл () — фамилия английского происхождения.

Известные носители:

 Гейбл, Беки — американская актриса в жанре боевых искусств.
 Гейбл, Джун (род. 1945) — американская актриса.
 Гейбл, Дэн (род. 1947) — американский борец, чемпион олимпийских игр. 
 Гейбл, Кларк (1901—1960) — американский актёр, «король Голливуда».
 Гейбл, Кристофер (1940—1998) — английский артист балета, актёр, хореограф и педагог.
 Гейбл, Сет (род. 1981) — американский актёр.
 Гейбл, Тимоти (род. 1980) — американский фигурист.
 Гейбл, Чед (род. 1986) — американский рестлер и бывший борец.

См. также 
 Гейбл (тюдоровский чепец) — английский женский головной убор первой трети XVI века.